Кардиналы, возведённые Папой римским Юлием III — 20 прелатов и клириков были возведены в сан кардинала на четырёх Консисториях за 5 лет понтификата Юлия III.

Самой крупной консисторией была Консистория от 20 ноября 1551 года, на которой было возведено четырнадцать кардиналов.

Консистория от 30 мая 1550 года 
 Инноченцо Чокки дель Монте, приёмный племянник Его Святейшества (Папская область).

Консистория от 21 октября 1551 года 
 Дьёрдь Мартинуцци, O.S.P.P.E., епископ Надь Варад (королевство Венгрия).

Консистория от 20 ноября 1551 года 
 Кристофоро Гвидалотти Чокки дель Монте, кузен Его Святейшества, епископ Марселя (Франция);
 Фульвио Джулио делла Корнья, O.S.Io.Hieros., епископ Перуджи (Папская область); 
 Джованни Микеле Сарачени, архиепископ Ачеренцы и Матеры, губернатор Рима, вице-камерленго Святой Римской Церкви (Папская область);
 Джованни Риччи, епископ Кьюзи (Сиенская республика);
 Джованни Андреа Меркурио, архиепископ Мессины (королевство Сицилия);
 Джакомо Путео, архиепископ Бари (Папская область); 
 Алессандро Кампеджо, епископ Болоньи (Папская область); 
 Пьетро Бертани, O.P., епископ Фано (Папская область);  
 Фабио Миньянелли, епископ Гроссето (Папская область); 
 Джованни Поджо, епископ Тропеа (Папская область);
 Джованни Баттиста Чикала, епископ Альбенги (Папская область); 
 Джироламо Дандини, епископ Имолы (Папская область);
 Луиджи Корнаро, великий приор Кипра (Венецианская республика);
 Себастьяно Антонио Пигини, архиепископ Манфредонии (Папская область).

Консистория от 22 декабря 1553 года 
 Пьетро Тальявиа д’Арагонья, архиепископ Палермо (королевство Сицилия);
 Луи I де Гиз Лотарингский, епископ Альби (Франция);
 Роберто Нобили, внучатый племянник Его Святейшества, клирик Ареццо (Папская область);
 Джироламо Симончелли, внучатый племянник Его Святейшества, клирик Орвьето (Папская область).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Юлием III;
 Кардиналы возведённые папой римским Юлием III;
 Консистория 1550 года;
 Консистория 1551 года (октябрь);
 Консистория 1551 года (ноябрь);
 Консистория 1553 года.

Юлий III

Юлий III